Вытяжка:
 Вытяжка () — концентрированное извлечение из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения.
 Кухонная вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.
 Ротационная вытяжка — способ изготовления полых тел вращения из листовых или из полых заготовок.